Новосанжаровка — село в Русско-Полянском районе Омской области России. Административный центр Новосанжаровского сельского поселения.

География 
Село находится юго-восточной части Омской области, в степной зоне, в пределах Ишимской равнины, вблизи государственной границы с Казахстаном, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Русская Поляна, административного центра района. Абсолютная высота — 127 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,5 %, женщины — соответственно 53,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 47 % из 1462 чел., казахи — 33 %.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двенадцати улиц и трёх переулков.

Примечания 

Населённые пункты Русско-Полянского района